Кріс Веббер (1973) — американський баскетболіст, форвард і центровий.
 Ллойд Веббер Ендрю — британський композитор.
 Марк Веббер — австралійський автогонщик, пілот Формули-1.
 Марк Веббер — американський актор, продюсер, режисер.

Прізвища